Варон () e римско име (когномен) в Древен Рим на следните известни личности:

 Гай Теренций Варон, консул 216 пр.н.е.
 Авъл Теренций Варон (претор 184 пр.н.е.)
 Марк Теренций Варон, (Варон), (116 – 27 пр.н.е.), римски писател, 1 век пр.н.е.
 Публий Теренций Варон, (Варон Атацин), (82 – 35 пр.н.е.), римски поет
 Марк Теренций Варон Лукул, консул 73 пр.н.е.
 Авъл Теренций Варон Мурена, консул 23 пр.н.е.
 Гай Виселий Варон Акулеон, конник, женен за Хелвия, сестрата на майката на Цицерон
 Гай Виселий Варон (военен трибун), военен трибун 79 пр.н.е.
 Гай Виселий Варон (трибун 69 пр.н.е.), народен трибун 69 пр.н.е.
 Гай Виселий Варон, суфектконсул 12 г.
 Луций Виселий Варон, консул 24 г.
 Кингоний Варон, консул 68 г.

Източници 

Когномени